Соревнования в плавании на 200 метров брассом среди женщин на Олимпиаде 2012 года проводились 2 и 3 августа в Центре водных видов спорта.

15-летняя Кэти Ледеки выиграла первую в своей карьере золотую олимпийскую медаль.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте игр 

Плавание на летних Олимпийских играх 2012